

Patronyme 

Fabian Bohn (né en 1982)
 François Joseph Bohn (1763-1809), colonel français de la Révolution et de l'Empire
 Stéphane Bohn (né en 1976)
 Léon Bohn (1837-1899), sculpteur français.

 Maisonnette Bohn

Homonymie de patronyme 
Patronyme alsacien
Patronyme lorrain